Baudet je priimek več oseb:
 Joseph-Antoine-Jacques-Louis Baudet, francoski general
 Pierre-Marius-Georges Baudet, francoski general